Aleksandrovac je lahko:
 Aleksandrovac, Babušnica (Srbija)
 Aleksandrovac, Negotin (Srbija)
 Aleksandrovac, Vranje (Srbija)
 Aleksandrovac, Žabari (Srbija)
 Aleksandrovac (Srbija)